Järve (česky přibližně Jezerní, Jezeří) je jméno nebo složka jména několika estonských sídel:

 Järve (Tallinn) – čtvrť v tallinnské městské části Kristiine
 Järve (Kohtla-Järve) – městská část města Kohtla-Järve
 Järve (Salme) – vesnice v obci Salme v estonském kraji Saaremaa
 Järve (Kohtla) – vesnice v obci Kohtla v estonském kraji Ida-Virumaa
 Järve (Koonga) – vesnice v obci Koonga v estonském kraji Pärnumaa